Hold on Now, Youngster... è l'album di debutto dei Los Campesinos!, pubblicato il 25 febbraio 2008 dalla Wichita Recordings. È composto da 12 tracce, anche se solo 11 sono in lista. È entrato al 72º posto nella classifica album del Regno Unito.

Tracce

CD 
 Death to Los Campesinos!
 Broken Heartbeats Sound Like Breakbeats
 Don't Tell Me to Do the Math(s)
 Drop it Doe Eyes
 My Year in Lists
 Knee Deep at ATP
 This Is How You Spell, "HAHAHA, We Destroyed the Hopes and Dreams of a Generation of Faux-Romantics"
 We Are All Accelerated Readers
 You! Me! Dancing!
 ...And We Exhale and Roll Our Eyes in Unison
 Sweet Dreams, Sweet Cheeks
 2007: The Year Punk Broke (My Heart) (unlisted bonus track)

12"

Lato A 
 Death to Los Campesinos!
 Broken Heartbeats Sound Like Breakbeats
 Don't Tell Me to Do the Math(s)
 Drop it Doe Eyes
 My Year in Lists
 Knee Deep at ATP

Lato B 
 This Is How You Spell, "HAHAHA, We Destroyed the Hopes and Dreams of a Generation of Faux-Romantics"
 We Are All Accelerated Readers
 You! Me! Dancing!
 ...And We Exhale and Roll Our Eyes in Unison
 Sweet Dreams, Sweet Cheeks

Lato C 
 2007, The Year Punk Broke (My Heart) [bonus track]

Collegamenti esterni